Франсиско Виља Нуево има више значења:

 Франсиско Виља Нуево (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља Нуево (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику